Allein Gott in der Höh sei Ehr (Decius); werk van Nikolaus Decius
Allein Gott in der Höh sei Ehr (Bach); koraal van Johann Sebastian Bach
Allein Gott in der Höh sei Ehr (Gade); bewerking van Bachs werk